De Serie A 2009/10 was het 107de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 79ste seizoen van de Serie A. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 992 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,61 doelpunt per wedstrijd.

Nieuw dit seizoen waren AS Bari, de kampioen van de Serie B van het vorig seizoen, de nummer twee Parma FC en de winnaar van de play-offs AS Livorno.

Lazio stelde Edoardo Reja op 10 februari 2010 aan als vervanger van de ontslagen trainer Davide Ballardini. De club uit Rome betaalde Hajduk Split een afkoopsom van 100.000 euro om de op dat moment 64-jarige coach in te lijven. Reja was in de Serie A eerder coach van SSC Napoli geweest. Ballardini werd bij Lazio aan de kant gezet vanwege slechte resultaten. De Romeinse club had op het moment van zijn congé pas vier keer gewonnen en bezette de 18de plaats in de tussenstand.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009/10 uit in de Serie A.

Toeschouwers

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
 Serie B 2009/10
 Coppa Italia 2009/10
 Italiaans voetbalelftal in 2009
 Italiaans voetbalelftal in 2010
ACF Fiorentina in het seizoen 2009/10

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2009/10